Юрий Михайлович Широков:

 Широков, Юрий Михайлович (1925—1980) — советский физик, математик, альпинист.
 Широков, Юрий Михайлович (1961—1997) — советский и российский футболист.